Clovis se poate referi la:
Prenumele de origine germanică folosit în Europa înainte de anul 1000 d.Hr. Acest nume a fost purtat de mai multe personalități marcante ale istoriei.
Originea mai multor prenume moderne: Louis (franceză), Ludwig (germană), Ludovico (italiană) și Lodewijk (olandeză). Printre variantele mai vechi ale numelui Clovis/Louis se află Chlovis, Chlodwig, Chlodowic, Chlodowech și Hludowic.
În cadrul Dinastiei Merovingiene, patru regi ai francilor salieni au purtat numele Clovis:
Clovis I (primul rege franc) a domnit în perioada 481–511
Clovis al II-lea a domnit între 637–655
Clovis al III-lea a domnit între 675–676
Clovis al IV-lea a domnit între 691–695
Două localități din Statele Unite ale Americii poartă numele Clovis:
Clovis, California
Clovis, New Mexico
Clovis Dardentor, personajul central al romanului cu același nume scris de Jules Verne
Clovis Sangrail, un perosnaj din cărțile Saki (H.H.Munro)
Cultura Clovis, cultura paleoindienilor din America de Nord care apare pentru prima oară acum circa 13500 de ani, la sfârșitul ultimei ere glaciare, descoperită pentru prima oară în apropiere de Clovis, New Mexico

Dezambiguizare